Аэропорт Ханья́ «Иоаннис Даскалояннис» (; ) — международный аэропорт совместного базирования на острове Крит в Греции, расположенный в 10 километрах от города Ханья.

Аэропорт Ханья является вторым по пассажиропотоку на острове Крит после аэропорта Ираклиона, а также узловым аэропортом для Aegean Airlines и Ryanair. Помимо обслуживания пассажирских рейсов является базой военно-воздушных сил Греции.

С 2000 года носит имя Иоанниса Даскалоянниса, предводителя антиосманского восстания на Крите 1770 года. C 2015 года аэропорт Ханья, в числе других 13 греческих аэропортов вошел под управление немецкого аэропортового холдинга Fraport. Договор концессии предусматривает обслуживание аэропорта в течение 40 лет.

История 
Изначально основными воздушными воротами западного Крита был небольшой аэродром возле деревни Малеме, построенный незадолго до Второй мировой войны британскими военными. До 1959 года аэропорт в Малеме принимал гражданские самолёты, после чего вся военная база с аэродрома была переведена в новый аэропорт у бухты Суда, построенный возле Ханьи.

В 1967 году в новом аэропорту Ханьи завершилось строительство первого пассажирского терминала с двумя стоянками для самолётов. С 1974 года аэропорт стал принимать первые международные рейсы, после чего появилось необходимость возведения нового аэровокзала по причине низкой пропускной способности первого терминала. Наконец, в 1996 году был открыт новый пассажирский терминал с шестью стоянками для воздушных судов.

Инфраструктура 
Аэропорт Ханьи обслуживает один двухэтажный пассажирский терминал. В здании работают кабинет первой помощи, полиция, зал официальных делегаций, бары, магазины сувениров и Duty Free.

Общее число стоянок для самолётов — 10. Для взлёта и посадки воздушный судов используется асфальтовая взлётно-посадочная полоса номер 11/29 длиной 3,347 метров. Категория аэродрома по пожарной безопасности — 8 (VIII).

Авиакомпании и направления 

В 2019 году в аэропорт были прямые рейсы из Российских городов.

Показатели деятельности

Транспортное сообщение 
До центра Ханьи от аэропорта около семи раз в день отправляются рейсовые автобусы. Время в пути составляет около 30 минут. Также поблизости от терминала расположена стоянка такси. Воспользоваться их услугами можно лишь в то время, когда аэропорт принимает и отправляет рейсы.

Также в здании аэровокзала аэропорта работают офисы компаний по прокату автомобилей: Avis, Τrust, Europcar, Sixt, Hertz и Budget.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аэропорта на английском языке
 Аэропорт Ханья на сайте Hellenic Civil Aviation Authority 
 Неофициальный путеводитель по аэропорту Ханьи 

Здания и сооружения Ханьи
Аэропорты Крита
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1996 году
Аэропорты, названные в честь людей